Тесава () — город на юге Нигера, на территории региона Маради. Административный центр одноимённого департамента.

Географическое положение 
Город находится в юго-восточной части региона, на расстоянии приблизительно 630 километров к востоку от столицы страны Ниамея. Абсолютная высота — 408 метров над уровнем моря.

Климат

Население 
По данным переписи 2001 года численность населения города составляла 31 276 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
К востоку от города расположен  (ICAO: DRRA).

Города-побратимы 
  Конфлан-Сент-Онорин, Франция

Примечания 

Города Нигера